«Какая песня без баяна» — советская и российская песня, автором музыки и текста которой является Олег Андреевич Анофриев. Считается, что песня написана в 1972 году.

Само название песни уже давно стало народной поговоркой.

Вспоминает автор:

Написанная ещё в советское время, песня и в наши дни остается достаточно популярной и любимой: она входит в репертуар известных исполнителей русской и российской песни, издаётся в их исполнении на компакт-дисках, звучит в эфире некоторых радиостанций.

Ноты и слова песни неоднократно издавались не только в советских, но и в современных песенных сборниках.

Известные исполнители 
В разные годы песню исполняли:
 Екатерина Шаврина
 Александра Стрельченко
 Майя Кристалинская
 Иван Суржиков
 Иосиф Кобзон
 Геннадий Каменный
 Надежда Крыгина
 Нуну Габуния
 сам автор — Олег Анофриев

Интересные факты 
 Песня давно считается народной.
 Фраза «Какая ж песня без баяна?» вошла в «Словарь современных цитат» К. В. Душенко. Источник фразы указан как авторская цитата из песни:

А-74
Какая ж песня без баяна?
«Какая песня без баяна?» (1972), слова и муз. Анофриева

Ссылки 
 История песни «Какая ж песня без баяна»
 Аккорды и ноты песни (Источник: «Сиреневый туман. Песенник» ISBN 5-7379-0194-7)

Примечания 

Песни российских авторов
Песни СССР
Песни России
Песни на русском языке
Песни по алфавиту
Песни 1972 года
Баян
Песни Иосифа Кобзона